52-й чемпионат мира по стрельбе проходил в южнокорейском Чханвоне (провинция Кёнсан-Намдо) со 2 по 14 сентября 2018 года под эгидой ISSF. Соревнования проводились в стрельбе из пистолета и винтовки, в стендовой стрельбе и стрельбе по подвижной мишени.

Общая информация 
Во второй раз в истории соревнования проводились в Азии, а также на территории Южной Кореи (в 1978 году чемпионат прошёл в столице страны Сеуле). На чемпионате разыгрывались 102 комплекта наград. Соревнования проводились как среди взрослых спортсменов, так и среди юниоров. На этом чемпионате также разыгрывались первые лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио в 15 видах программы. Обладателями квот стали спортсмены, занявшие в своих дисциплинах места с первого по четвёртое, а в смешанных командных соревнованиях на Олимпиаду смогли отобраться два лучших дуэта (по одной паре от страны).

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Взрослые 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Юниоры 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Пулевая стрельба 
(Жёлтым выделены олимпийские дисциплины)

Мужчины

Личный зачёт

Командный зачёт

Женщины

Личный зачёт

Командный зачёт

Смешанные командные дисциплины

Стендовая стрельба 
(Жёлтым выделены олимпийские дисциплины)

Мужчины

Женщины

Смешанные командные дисциплины

Медалисты (юниоры)

Пулевая стрельба 
(Жёлтым выделены олимпийские дисциплины)

Юниоры

Личный зачёт

Командный зачёт

Юниорки

Личный зачёт

Командный зачёт

Смешанные командные дисциплины

Стендовая стрельба 
(Жёлтым выделены олимпийские дисциплины)

Юниоры

Юниорки

Смешанные командные дисциплины

Распределение олимпийских лицензий по итогам соревнований

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат на сайте Международной федерации спортивной стрельбы ISSF
 Официальный сайт чемпионата

2018
Чемпионаты мира в Республике Корея
Спорт в Республике Корея в 2018 году
Сентябрь 2018 года
Спорт в Чханвоне
Международные соревнования по стрельбе из лука в Республике Корея